Идумея ():

 Идумея ( = Edom) — историческая область на юге Израильского нагорья.
 Идумея () — историческая область на современной территории Латвии.